La Coupe d'Europe de hockey sur glace 1990-1991 est la  de la Coupe d'Europe de hockey sur glace, organisée par l'IIHF. La compétition s'est déroulée du  au .

Le Djurgårdens IF remporte le titre en battant en finale le HK Dinamo Moscou.

Premier tour 
Il s'est déroulé du 19 au . Le premier de chaque groupe se qualifie pour le deuxième tour.

Groupe A 
Il s'est déroulé à Sofia ().

Groupe B 
Il s'est déroulé à Bolzano ().

Groupe C 
Il s'est déroulé à Rødovre ().

Groupe D 
Il s'est déroulé à Rouen ().

Deuxième Tour 
Il s'est déroulé du 16 au . Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la Phase finale.

Groupe A 
Il s'est déroulé à Düsseldorf ().

Groupe B 
Il s'est déroulé à Lugano ().

Phase finale 
Elle s'est déroulée du 27 au  à Düsseldorf ().

Bilan 
Le Djurgårdens IF remporte la  Coupe d'Europe.

Voir aussi

Références

Articles connexes 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1990
Hockey sur glace en 1991
Hockey sur glace M1